Байгабыл — топонимы в Казахстане:
 Байгабыл — полуостров на Балхаше. 
 Байгабыл — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Байгабыл — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.